Moulines kan syfta på:
 Moulines, Calvados
 Moulines, Manche